Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Amy Frazier che ha battuto in finale Ann Wunderlich 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Martina Navrátilová (terzo turno)
 Assente
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Amy Frazier (terzo turno)
 Ann Wunderlich (semifinali)
 Sabine Appelmans (semifinali)

 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Amy Frazier (campionessa)
 Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Patty Fendick (terzo turno)
 Ann Wunderlich (finale)
 Marketa Kochta (primo turno)
 Kimberly Po-Messerli (terzo turno)
 Elena Lichovceva (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1994